Тулери има више значења:
 Округ Тулери (Калифорнија)
 Тулери (Калифорнија)
 Тулери (Јужна Дакота)